В парному розряді жіночого тенісного турніру Bremar Cup 1977, що проходив у рамках Туру WTA 1977, Біллі Джин Кінг і Рената Томанова виграли титул, у фіналі перемігши пару Вірджинія Вейд і Бетті Стов 6-2, 6-3.

Основна сітка

Посилання 

Bremar Cup